Oberliga 1993/94 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 1993/94
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1993/94
 Fußball-Oberliga Hessen 1993/94
 Fußball-Oberliga Nord 1993/94
 Fußball-Oberliga Nordost 1993/94
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1993/94
 Fußball-Oberliga Südwest 1993/94
 Fußball-Oberliga Westfalen 1993/94 
 Eishockey-Oberliga 1993/94